ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» (Open Joint Stock Company «Volga Power Engineering Center») — российская проектно-изыскательская, конструкторско-технологическая и научно-исследовательская компания, выполняющая работы и оказывающая услуги для электроэнергетического строительства, одна из 7-и крупнейших региональных компаний научно-проектного комплекса электроэнергетики, созданных ОАО РАО «ЕЭС России» на базе ведущих проектных и исследовательских организаций СССР (РСФСР) и России.

Сокращенное наименование — ОАО «ИЦЭ Поволжья».

Компания основана в[2004 году путём присоединения к управляющей компании, созданной в 2002 году в ходе реформы энергетики ОАО РАО «ЕЭС России», 6-и открытых акционерных обществ:
 Поволжсельэнергопроект (Саратов, 1931 год) — ОАО Поволжского региона по проектированию сетевых и энергетических потребителей — институт «ПоволжСЭП»,
 Самарагидропроект (Самара, 1947 год) — ОАО "Проектно-изыскательский институт «Самарагидропроект»,
 Нижегородсксельэнергопроект (Нижний Новгород, 1951 год) — ОАО «Нижегородсксельэнергопроект»,
 Волгаоргэнергострой (Самара, 1955 год) — ОАО «Волгаоргэнергострой»,
 Гипроэнергоремонт (Ульяновск, 1959 год) — ОАО "Проектно-изыскательский институт «Гипроэнергоремонт»,
 Нижегородскэнергосетьпроект (Нижний Новгород, 1962 год) — ОАО "Институт «Нижегородскэнергосетьпроект».

С 1993 по 2008 годы компания и составляющие её институты относились к, так называемой, категории "Дочерние и зависимые Общества научно-проектного комплекса (ДЗО НПК) ОАО РАО «ЕЭС России». С 2002 по 2008 годы — к категории «Инженерные центры энергетики (ИЦЭ) ОАО РАО „ЕЭС России“. Контроль над ДЗО НПК (ИЦЭ) осуществлялся Бизнес-единицей „Сервис“ ОАО РАО „ЕЭС России“. С 20 мая 2008 года компания является частной.

Создание компании является результатом реформы энергетики страны (реформирования организаций научно-проектного комплекса ОАО РАО „ЕЭС России“), в ходе которой весь инжиниринговый (проектно-изыскательский, научно-исследовательский и пусконаладочный) электроэнергетический бизнес, находящийся в государственной собственности Российской Федерации (федеральной собственности) был преобразован по территориальному признаку в ряд крупных специализированных компаний:
 Вновь созданные компании:
 ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», Самара;
 ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург;
 ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»), Санкт-Петербург;
 ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (ОАО «ИЦ ЕЭС»), Москва;
 ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (ОАО «Южный ИЦЭ»), Краснодар;
 ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр» (ОАО «Сибирский ЭНТЦ»), Новосибирск;
 ОАО «НТЦ электроэнергетики», Москва;
 Нереформированные организации:
 ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ»), Москва, 1921 год;
 ОАО «ВНИПИэнергопром», Москва, 1942 год;
 ОАО «Энергетический институт имени Г. М. Кржижановского», Москва, 1959 год;
 ОАО "Институт «Энергосетьпроект», Москва, 1962 год;
 ОАО «Дальэнергосетьпроект» (ОАО «ДЭСП»), Владивосток, 1962 год;
 ОАО «Главный вычислительный центр энергетики» (ОАО «ГВЦ энергетики»), Москва, 1968 год.

Генеральный директор (с 19 марта 2004 года) — Ремезенцев Александр Борисович (род. 27.04.1960, Симферополь, УССР).

Структура 

В состав компании входит центральное производство, расположенное в Самаре, и 5 филиалов (по состоянию на 01.11.2010):
 Бизнес-единица «Сети»:
 Филиал «ПоволжСЭП» (Саратов),
 Филиал «Нижегородскэнергосетьпроект» (Нижний Новгород),
 Бизнес-единица «Тепловая генерация и ГЭС»:
 Центральное производство (Самара),
 Филиал «Комплексная изыскательская экспедиция № 45» (Республика Чувашия, Новочебоксарск),
 Филиал «Проектно-изыскательское отделение» (Республика Татарстан, Набережные Челны),
 Филиал «Гипроэнергоремонт-Железноводск» (Ставропольский край, Железноводск).

Деятельность 

Основные виды деятельности компании:
 Разработка и обоснование перспективного развития и технического перевооружения отдельных энергосистем.
 Разработка схем эксплуатации энергосистем и энергопредприятий.
 Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, а также котельных установок, инженерных сетей и систем, в том числе отопления, вентиляции, водопровода и канализации, кондиционирования.
 Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий (объектов) газового хозяйства, проектирование газопроводов от газораспределительных станций или пункта подключения до потребителя.
 Разработка технологии организации строительства и проектов производства работ гидротехнических энергетических сооружений, промышленных и общественных зданий.
 Разработка и внедрение технических решений по снижению вредных выбросов.
 Разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов с учётом охраны окружающей среды при водохозяйственном строительстве.
 Разработка объектов охранного комплекса.
 Разработка проектов очистных сооружений.
 Проектирование промышленных предприятий любого назначения.
 Проектирование организации и технологии сооружения ВЛ и ПС напряжением до 1150 кВ.
 Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 35, 110 кВ.
 Проектирование гидротехнических сооружений, судоходных сооружений, плотин, оросительных каналов, систем инженерной защиты берегов.
 Обследование гидротехнических сооружений, строительных конструкций жилых производственных зданий, технологических установок.
 Модернизация и пусконаладка основного и вспомогательного тепломеханического оборудования.
 Режимная наладка и реконструкции котельного оборудования и химводоочисток.
 Комплексные инженерные изыскания, геологические, гидрологические исследования, геодезические работы.
 Проведение НИОКР по созданию нестандартизированных средств измерения информационно-измерительных систем и АСУ ТП на объектах энергетики.
 Обоснование инвестиций (бизнес-планы) строительства, модернизации, техперевооружения энергообъектов.
 Проведение энергетического аудита и паспортизации энерготехнологических объектов и процессов, разработка мероприятий по энергосбережению.
 Проведение экспертизы проектов.
 Услуги по подготовке сметно-финансовой документации по типовым и повторно применяемым проектам.
 Осуществление авторского надзора за ходом строительства электросетевых объектов, объектов гидроэнергетики и теплоэнергетики.
 Инжиниринговые услуги — работы «под ключ»: проектирование, изготовление, монтаж, наладка оборудования и пуск в эксплуатацию объекта.

История 

24 июля 1996 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 169пр/3 на базе проектного института ОАО «Волгаоргэнергострой» в городе Самара, создано ОАО Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Волгаэнергопроект» с задачей обеспечить региональный теплоэнергетический комплекс проектными услугами по всем необходимым направлениям.

21 июня 1999 года в целях улучшения проектно-изыскательской деятельности, сохранения и повышения научно-технического потенциала, а также наиболее эффективного выполнения проектов реконструкции, технического перевооружения и замещения вырабатывающих мощностей в Поволжском регионе Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 351пр/4 ОАО Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Волгаэнергопроект» реорганизован путём слияния с институтами ОАО «Самарагидропроект» (Самара), созданным 20 августа 1949 года Приказом Главгидростроя МВД СССР № 513, и ОАО «Гипроэнергоремонт» (Ульяновск), созданным 18 июля 1959 года Распоряжением Совета Министров СССР № 3417-р, с образованием ОАО "Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара».

В результате слияния образовалась региональная инжиниринговая компания с дирекцией и головным производством в Самаре, а также филиалами — «Гипроэнергоремонт-Ульяновск» (Ульяновск), «Комплексная испытательная экспедиция № 45» (Новочебоксарск) и «Проектно-изыскательское отделение» (Набережные Челны).

20 мая 2002 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 666пр/1 ОАО "Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара» переименован в ОАО "Поволжская электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара» (сокращенно — ОАО «Волгаэнергопроект-Самара»). Одновременно с этим ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» получило полномочия единоличного исполнительного органа проектных институтов ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» (Нижний Новгород) и ОАО "Институт «ПоволжСЭП» (Саратов).

13 января 2003 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 785пр/1 ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НижЭСП» (Нижний Новгород).

В связи с изменениями структуры энергетической отрасли страны, направленными на создание конкурентного рынка, 13 июля 2004 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» принимается Решение № 1047пр/4 о реорганизации ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» в форме присоединения к нему ОАО «НижЭСП» (Нижний Новгород), ОАО "Институт «ПоволжСЭП» (Саратов), ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» (Нижний Новгород), на условиях, предусмотренных договорами о присоединении ОАО «НижЭСП», ОАО "Институт «ПоволжСЭП», ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» к ОАО «Волгаэнергопроект-Самара».

1 декабря 2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «НижЭСП», ОАО "Институт «ПоволжСЭП», ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» в связи с присоединением к ОАО «Волгаэнергопроект-Самара». На базе бывших АО-институтов образованы Филиал «НижновЭСП-СЭП» (Нижний Новгород) и Филиал «ПоволжСЭП» (Саратов).

28 февраля 2005 года Решением Совета директоров ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» (Протокол № 8) Филиал «Гипроэнергоремонт-Ульяновск» (Ульяновск) ликвидирован.

30 мая 2006 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1466пр/3 в Устав Общества внесены изменения о переименовании ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» на ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» (сокращенное фирменное наименование — ОАО «ИЦЭ Поволжья»). Переименование Общества произведено с целью приведения названия компании в соответствие её миссии и положению на рынке.

17 июля 2006 года Совет директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» принял решение об изменении наименования Филиала «НижновЭСП-СЭП» на филиал «Нижегородскэнергосетьпроект». На рынок было возвращено название одного из подразделений Общества, имеющего полувековую историю.

13 октября 2007 года Правление ОАО РАО «ЕЭС России», исполняя функции Общего собрания акционеров Общества, приняло Решение № 1756пр/10 о реорганизации ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья» и утвердило Разделительный баланс.

30 ноября 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья». В соответствии с Разделительным балансом выделенному ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья» переданы административные здания, расположенные в городах Самара, Нижний Новгород и Саратов, а также производственно-изыскательская база в городе Набережные Челны.

20 мая 2008 года состоялся открытый аукцион по продаже акций ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России». На продажу был выставлен пакет в размере 75 % (-1 акция). На покупку пакета акций компании претендовало 4 участника аукциона. Победителем торгов стало ЗАО «ИСТ-М» (Москва), предложившее наиболее высокую цену в размере 810 млн рублей.

Остальной пакет акций, в размере 25 % (+1 акция) был реализован в пользу ОАО «Холдинг МРСК».

Названия компании в разные годы (по состоянию на 01.11.2010):
 2004—2006 годы — ОАО Поволжкая электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара» (ОАО «Волгаэнергопроект-Самара»),
 2006-н.в. — ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» (ОАО «ИЦЭ Поволжья»).

Руководители компании в разные годы (по состоянию на 01.11.2010): с момента основания по настоящее время — Ремезенцев Александр Борисович.

История ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» — это, прежде всего, история вошедших в него институтов:

Поволжсельэнергопроект 

Решением Малого Президиума Нижне-Волжского Крайисполкома от 9 января 1931 года в Саратове было создано Нижне-Волжское Краевое отделение «Союзсельэлектро» — первая в истории региона государственная организация по планированию, проектированию, строительству, техническому руководству и научно-исследовательским работам сельской электрификации.

С 1931 года в течение многих лет отделение «Союзсельэлектро» претерпевало многочисленные преобразования.

В соответствие с Постановлением Совета Министров СССР № 1137 в апреле 1951 года был создан Саратовский филиал Института «Гипросельэлектро», превратившийся после 40 лет работы в 1991 году в Институт «Поволжсельэнергопроект», преобразованный в 1993 году в АО "Институт «ПоволжСЭП».

По проектам института в Поволжье, на Южном Урале и в 7 зарубежных странах было построено 300 тысяч километров линий электропередачи напряжением 0,38-220 киловольт, 1542 подстанции напряжением 35-220 киловольт общей мощностью 13 миллионов киловольтампер, 51 годроэлектростанция и гидросооружение, 1300 дизельных электростанций, 10 электростанций за рубежом, 700 служебно-жилых домов, 35 ремонтно-производственных баз. Институт участвовал в разработке «Программы энергосбережения Саратовской области на период 1998—2005 годы». За работы по энергосбережению институт награждён Дипломом I степени Минтопэнерго России.

С 1 декабря 2004 года реорганизован в Филиал «ПоволжСЭП» ОАО «Волгаэнергопроект-Самара».

Самарагидропроект 

История Филиала начинается с создания по Приказу Минэнерго СССР от 20 августа 1963 года № 78 Группы рабочего проектирования (ГРП) Института «Гидропроект» на строительстве Нижнекамской ГЭС. На ГРП возлагалось своевременное решение технических вопросов, возникающих в ходе строительства и по выданной проектно-сметной документации и одновременное ведение авторского надзора за ходом строительства.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июня 1969 года № 442 «О строительстве комплекса заводов по производству грузовых автомобилей большой грузоподъемности» Приказом МЭиЭ СССР от 15 сентября 1969 года № 216 на Институт «Гидропроект» возложено составление проектов временной производственной базы строительства, временных жилых поселков и временных зданий и сооружений, составление ППР и сетевых графиков по промышленным сооружениям, организацию проектно-сметного отдела в городе Набережные Челны, то есть Группа рабочего проектирования на строительстве Нижнекамской ГЭС было переименовано в Отдел рабочего проектирования на строительстве КамАЗ.

С 1 апреля 1993 года (Приказ № 37 от 25 марта 1993 года) Камская КИП Экспедиции № 45 Института «Куйбышевгидропроект» и Отдел рабочего проектирования Куйбышевского филиала «Гидропроект» объединены и переименованы в Проектно-изыскательское отделение Института «Самарагидропроект».

С 21 июня 1999 года Проектно-изыскательское отделение АО «Самарагидропроект» переименовано в Филиал «Проектно-изыскательское отделение» ОАО Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара» на основании Заседания Совета директоров ОАО Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопрокт-Самара» (Выписка из Протокола от 21 июня 1999 года № 1).

Филиал «Проектно-изыскательское отделение» ОАО Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара» переименовано в Филиал «Проектно-изыскательское отделение» ОАО Поволжская электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара» на основании Заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Выписка из Протокола от 20 мая 2002 года № 666/1).

Комплексная изыскательская экспедиция № 45 

12 декабря 1947 года в городе Городец Горьковской области (ныне — Нижегородская область) образовалась Комплексная изыскательская партия № 8 (КИП-8) Мосгидэпа.

С 1 апреля 1948 года на базе КИП-8 образовалась Волжская экспедиция Мосгидэпа в городе Городец (Приказ от 25 марта 1947 года № 27 по Московскому отделению Треста «Гидроэнергопроект»).

В августе 1949 года в городе Марпосад (Мариинский Посад) Чувашской Республики образовалась Комплексная изыскательская партия № 6 (КИП-6), которая подчинялась Волжской экспедиции Мосгидэпа (Приказ от 2 августа 1949 года № 145 по Волжской экспедиции Мосгидэпа).

С 30 марта 1954 года КИП-6 преобразуется в Чебоксарский участок изысканий, который подчиняется Волжской экспедиции Мосгидэпа в городе Городец (Приказ от 4 марта 1954 года № 7 по Отделу изысканий Мосгидэпа, Приказы от 8 марта 1954 года № 34 по Волжской экспедиции Мосгидэпа, Приказ от 25 марта 1954 года № 46 по Волжской экспедиции Мосгидэпа).

В июне 1956 года Волжская экспедиция Мосгидэпа перебазировалась из города Городец в город Марпосад и Чебоксарский участок изысканий вошел в Волжскую экспедицию Мосгидэпа.

В ноябре 1959 года Волжская экспедиция Мосгидэпа стала носить название Волжская экспедиция Института «Гидроэнергопроект» (Институт находится в Москве).

С февраля 1960 года носит название Волжская экспедиция Института «Гидропроект».

С 1 марта 1960 года присвоено название Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Института «Гидропроект», полное название — Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Всесоюзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени С. Я. Жука (Приказ от 19 февраля 1960 года № 64 по Всесоюзному проектно-изыскательскому и научно-исследовательскому институту «Гидропроект»).

В городе Куйбышев был образован Филиал Института «Гидропроект» и с 1 декабря 1963 года — Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Куйбышевского филиала Института «Гидропроект».

В марте 1967 года Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Куйбышевского филиала Института «Гидропроект» перебазирована из города Марпосад в город Новочебоксарск Чувашской Республики.

С сентября 1989 года — носит название Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Куйбышевского филиала Объединения «Гидропроект».

С марта 1991 года — Комплексная изыскательская экспедиция № 45 Института «Самарагидропроект».

С 1 сентября 1994 года — Комплексная изыскательская экспедиция № 45 АО «Самарагидропроект» (Распоряжение Администрации Ленинского района города Самара № 1424, Приказ от 11 октября 1994 года № 95 по АО «Самарагидропроект»).

С октября 1995 года — Комплексная изыскательская экспедиция № 45 ОАО "Проектно-изыскательский институт «Самарагидропроект».

С июня 1999 года — Филиал «Комплексная изыскательская экспедиция № 45» ОАО "Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара» (Протокол Заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 21 июня 1999 года № 351).

С 28 мая 2002 года — Филиал «Комплексная изыскательская экспедиция № 45» ОАО "Поволжская электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара» (Решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28 мая 2002 года № 670/пр.6, Приказ ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» от 22 ноября 2002 года № 353/к).

В 2016 году Филиал «Комплексная изыскательская экспедиция № 45» будет ликвидирован.

Нижегородсксельэнергопроект

Волгаоргэнергострой 

15 августа 1955 года вступило в силу Постановление Совета Министров СССР от 15 сентября 1955 года № 1688 об организации в городе Куйбышев Всесоюзного института по проектированию организации энергетического строительства «Оргэнергострой».

24 июля 1996 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 169пр/3 на базе проектного института ОАО «Волгаоргэнергострой» в городе Самара, создано ОАО Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Волгаэнергопроект» с задачей обеспечить региональный теплоэнергетический комплекс проектными услугами по всем необходимым направлениям.

21 июня 1999 года в целях улучшения проектно-изыскательской деятельности, сохранения и повышения научно-технического потенциала, а также наиболее эффективного выполнения проектов реконструкции, технического перевооружения и замещения вырабатывающих мощностей в Поволжском регионе Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 351пр/4 ОАО Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Волгаэнергопроект» реорганизован путём слияния с институтами ОАО «Самарагидропроект» (Самара), созданным 20 августа 1949 года Приказом Главгидростроя МВД СССР № 513, и ОАО «Гипроэнергоремонт» (Ульяновск), созданным 18 июля 1959 года Распоряжением Совета Министров СССР № 3417-р, с образованием ОАО "Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара».

Гипроэнергоремонт

Нижегородскэнергосетьпроект 

В 1962 году в городе Горький был создан Отдел комплексного проектирования (ОКП) Отделения дальних передач Института «Энергосетьпроект» (Москва) — специализированная региональная проектная организация по проектированию энергетических систем и электрических сетей (в будущем Институт «Нижегородскэнергосетьпроект»).

В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР зональная проектно-изыскательская контора «Горьковсельэлектропроект» реорганизована в Горьковский филиал Всесоюзного государственного института по проектированию электроснабжения сельского хозяйства «Гипросельэлектро» (Москва).

В будущем институт «Нижегородсксельэнергопроект». Каждый из институтов в своем развитии, приобретя богатейший опыт в сфере проектирования, прошел длинный путь и к моменту слияния в Филиал «НижновЭСП-СЭП» ПЭИК «Волгаэнергопроект-Самара» вырос до ведущих проектных организаций России.

Энергосетьпроект занимался разработкой проектов понижающих электрических подстанций, линий электропередачи напряжением до 1150 кВ, а также объектов сопутствующей им инфраструктуры. Основной деятельностью Сельэнергопроект являлось проектирование электросетей 0,4-110 кВ со средствами связи и автоматических систем управления, газотурбинных, дизельных и иных электростанций, котельных, а также производственных баз строительства и эксплуатации электросетей, предприятий строительных конструкций и электротехнических устройств, жилых домов и других объектов социальной сферы, осваивая новые технологии.

В августе 2004 года решением Совета директоров ОАО "Поволжская электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара» путём объединения Института «Нижегородскэнергосетьпроект» и Института «Нижегородсксельэнергопроект» образован Филиал «НижновЭСП-СЭП» (Выписка из Протокола № 1 от 19 августа 2004 года).

17 июля 2006 года решением Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» наименование Филиала «НижновЭСП-СЭП» изменено на «Нижегородскэнергосетьпроект», на рынок было возвращено название одного из подразделений Общества, имеющего полувековую историю.

Собственники 

Собственниками компании являются (по состоянию на 31.12.2009):
 ООО «МИРТЭК» (с … июня 2010 года) — 55,99998 % уставного фонда,
 ОАО «Холдинг МРСК» (с … 2008 года) — 25 % (+1 акция) уставного фонда,
 ЗАО Инженерная группа «Волга» (с … августа 2010 года) — ~19 % уставного фонда.

До 20 мая 2008 года Общество являлось дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России» — единственного акционера Общества.

В рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России», 20 мая 2008 года пакет акций ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» в размере 75 % (-1 акция) уставного фонда был реализован в пользу ЗАО «ИСТ-М» (Москва). ЗАО «ИСТ-М» в ходе открытого аукциона предложило за пакет акций компании 810 млн рублей. Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона, почти в 2,3 раза превысило начальную цену. Начальная цена пакета акций, равная рыночной стоимости, определенной на основании заключения независимого оценщика, составила 360 млн рублей. На покупку пакета акций компании претендовало 4 участника аукциона.

Остальной пакет акций, в размере 25 % (+1 акция) уставного фонда был передан по разделительному балансу в пользу ОАО «Холдинг МРСК».

В 2010 году пакет акций, принадлежавший ЗАО «ИСТ-М» (Москва), был продан по частям:
 в размере 55,99998 % уставного фонда в пользу ООО «МИРТЭК» (Москва, основной вид деятельности — капиталовложения в ценные бумаги) (сделка состоялась в июне 2010 года),
 в размере ~19 % уставного фонда в пользу ЗАО Инженерная группа «Волга» (Москва) (сделка состоялась в августе 2010 года).

Дочерние компании 

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» дочерних компаний не имеет (по состоянию на 01.11.2010).

Примечания

Ссылки по теме 
 Сайт ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
 Сайт ОАО «Холдинг МРСК»

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 2004 году
Научно-исследовательские и инжиниринговые организации энергетики России
Инжиниринговые компании России
Научные институты России